Masters of the Universe (speelgoed), een succesvolle speelgoedlijn van fabrikant Mattel waarvan onderstaande zaken werden afgeleid

Animatieseries
 He-Man and the Masters of the Universe (1983), de eerste animatieserie gebaseerd op het speelgoed
 The New Adventures of He-Man (1990), de tweede animatieserie
 He-Man and the Masters of the Universe (2002), de derde animatieserie
 He-Man and the Masters of the Universe (2021), de vierde animatieserie

Overige
 He-Man (personage), het alter ego van Prince Adam en hoofdpersoon uit films en series over de Masters of the Universe
 He-Man and She-Ra: A Christmas Special (1985), een animatiefilm gebaseerd op de eerste serie
 Masters of the Universe (film) (1987), een speelfilm met in de hoofdrol Dolph Lundgren

Zie ook 
 She-Ra